La Primeira Divisão 1948/49 fue la 15.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su quinto título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1949
Fútbol en 1948
Fútbol en 1949